СМИ, аббревиатура, которая может означать:
 Средства массовой информации — средство донесения информации (словесной, звуковой, визуальной), охватывающее большую аудиторию.
 Саратовский медицинский институт, ныне — Саратовский государственный медицинский университет.
 СМИ — Сибирский металлургический институт, ныне — Сибирский государственный индустриальный университет (СГИУ).
 СМИ — название (по названию Сибирского металлургического института) регбийного клуба «Металлург» из Новокузнецка в 1967—1990 годах (в 1991—1995 наз. «Луч»-СМИ).
 СМИ — Смоленский медицинский институт, ныне — Смоленский государственный медицинский университет (СГМУ).
 СМИ — в авиации, самолётный маяк импульсный.

См. также 
 СМИ (Симпсоны)
 СМИ2